Bahnstrecke Bamberg–Würzburg steht für folgende Eisenbahnstrecken:

 Bahnstrecke Bamberg–Rottendorf
 Bahnstrecke Rottendorf–Würzburg